

Persone 
 Miguel López de Legazpi (1502-1572) – condottiero spagnolo

Geografia 
 Legazpi – città componente delle Filippine, capoluogo della Provincia di Albay
 Legazpi – comune della Spagna nella Provincia di Gipuzkoa

Altro 
 Legazpi – stazione della metropolitana di Madrid